

Antas (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia

Antas (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Almería
Antas de Ulla, een gemeente in de Spaanse provincie Lugo

Antas (Esposende)
 Antas (Penalva do Castelo)
 Antas (Penedono)
 Antas (Vila Nova de Famalicão)